I Mistrzostwa wspólnoty narodów  w zapasach w rozgrywane były w Glasgow w Szkocji, w dniach 3-5 października 1985 roku.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Wspólnoty Narodów w Zapasach
1985 w zapasach
1985 w Wielkiej Brytanii
Sport w Glasgow
Zapasy w Wielkiej Brytanii